Topič je české příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Alois Topič (1852–1927) – český cestovatel
 František Topič (1858–1941) – český nakladatel a knihkupec
 Jaroslav Topič (1885–1936) – český nakladatel a knihkupec, syn Františka Topiče
 Jindřich Topič (* 1937) – český malíř, grafik a typograf
 Josef Topič (1848–1932) – český cestovatel
 Kristián Topič (* 1933) – český režisér, dramaturg a scenárista
 Louis Topič (1905–1980) – český tanečník, vydavatel, hudební kritik a publicista, sběratel hudebnin

Související články 

 Topić
 Topičův salon